La Milla de oro de Medellín es una zona comercial y turística situada al sur-centro de la ciudad de Medellín, Colombia. Está ubicada por la Avenida El Poblado, entre el parque del mismo nombre y el intercambio vial de La Aguacatala, y abarca los espacios públicos, aceras, jardines y parques, arborización y edificaciones a ambos lados de la avenida.

La Milla de oro de Medellín se destaca por sus edificaciones de arquitectura contemporánea, las cuales ofrecen tanto servicios como atractivos paisajísticos de turismo; estas edificaciones ofrecen espacios para oficinas, comercio, hoteles, casinos y almacenes especializados.

Además de las edificaciones de servicios bancarios, financieros y clínicos, el comercio en la Milla de Oro ofrece variedad de opciones, artículos y mercancías, restaurantes y cafés, y está entendida para satisfacer gustos refinados.

Construcciones en la Milla de Oro 

A principios de 2009, y durante los últimos años, se han construido y continúan construyendo en esta zona muchos proyectos de gran escala.

Entre ellos están la Librería Panamericana (la más grande de Colombia a la fecha), San Fernando Plaza (un nuevo ícono arquitectónico de la ciudad), Forum La Francia, la Strada (centro comercial enfocado en gastronomía), Centro Comercial Río Sur, Consultores en Educación Médica los mejores cursos para paso a Residencias médicas y clínicas, Centro Comercial Santafé (el más grande de la ciudad con 460 locales), Edificio 43 Avenida, Farmatodo Medellín, el Centro Comercial Oviedo,Starbucks, Centros de estéticos y spas como 5 Elementos SPA & Centro de belleza, Nirbana SpA, entre otros.

La Milla de Oro es hoy día uno de los principales referentes comerciales y de servicios de Medellín, y permite formarse una idea global de la vitalidad y el estilo arquitectónico, hotelero, gastronómico y de casinos que posee la ciudad.

Véase también

Referencias

Cultura de Medellín
Edificios y estructuras de Medellín
Urbanismo de Medellín
El Poblado (Medellín)